Pascu se poate referi la:

Toponime
 Râul Pascu, Criș, afluent al râului Crișul Negru

 Nume de familie
 Alexandru Pascu-Gheorghe (n. București), artist plastic român
 Ana Pascu (1944–2022), scrimeră română
 Bianca Pascu (n. 1988), scrimeră română
 Bogdan Pascu (n. 1967), politician român
 Corneliu Pascu (n. 1941), senator român
 Dan Pascu (n. 1938), astronom român
 Dumitru Pascu (1945-1995), bober român 
 George Pascu (1912-1996), muzicolog, dirijor, compozitor, animator și publicist român
 Horia-Radu Pascu (n. 1920), deputat român
 Ioan Gyuri Pascu (1961-2016), muzician și actor român
 Ion Pascu (n. 1948), diplomat român
 Ionuț Pascu (n. 1977), bariton și dirijor român
 Laurențiu Pascu (1867-1920), deputat în Marea Adunare Națională
 Madeleine Pascu, soprană română
 Nicolaie Pascu Goia (n. 1922), sculptor român
 Ștefan Pascu (1914-1998), istoric român
 Teodor Pascu, medic și delegat în Marea Adunare Națională 
 Vasile Pascu (1890-1960), general român
 Vasile Pascu (aviator) (1918-secolul al XX-lea), pilot român de aviație
 Vasile Pascu (pictor) (1910-1978), pictor român

Vezi și 
 Pașcu (dezambiguizare)
 Păsculești, sat în județul Vâlcea

Nume de familie românești